«Монтевиде́о Уо́ндерерс» () — уругвайский футбольный клуб из города Монтевидео. Клуб оспаривает звание третьего клуба Уругвая после двух сильнейших команд страны — «Пеньяроля» и «Насьоналя», хотя и с огромным отставанием от них. Четырёхкратный чемпион страны.

История 
Основанный в 1903 году клуб первоначально имел бело-синие цвета, позже изменённые на чёрно-белые в дань уважения к клубу из Буэнос-Айреса «Эстудиантес».

В 1906 году началась первая «золотая эра» для «Уондерерс». В том году они стали чемпионами Уругвая в первый раз в своей истории. Лишь один раз «чёрно-белые» сыграли вничью (из 10 матчей), разница мячей составила 17:3. В 1909 году команда завоевала второй титул.

Второй великий период в истории клуба приходится на 1920-е годы, когда уругвайская лига раскололась на два чемпионата. В обоих «Уондерерс» делегировал по команде. В турнире АУФ (Ассоциации футбола Уругвая) «Уондерерс» не добился серьёзных побед, а в ФУФ (Федерации футбола Уругвая) в 1923 году «Атлетико Уондерерс» (это название клуб взял, чтобы отличать две команды, игравшие в АУФ и ФУФ) стал в третий раз чемпионом Уругвая, в драматичном противостоянии с «Пеньяролем». В 31 туре «Уондерерс» по разу сыграл вничью и проиграл, а «Пеньяроль» проиграл два раза, отстав на два очка. У «Атлетов» было 59 очков, мячи 75:8, а «Пеньяроль» набрал 57 очков, забил 100 мячей, пропустил 10. В следующем году «Уондерерс» финишировал вторым, опять в противостоянии с «Пеньяролем».

Последний на данный момент чемпионский титул «Монтевидео Уондерерс» завоевал в 1931 году.

В 1975 году команда дебютировала в Кубке Либертадорес. С начала 1980-х клуб ещё несколько раз играл в этом турнире, пробиваясь туда, как правило, через Лигилью.

Примечательный факт 
Название команды — Wanderers — переводится с английского как «Странники». Клуб 4 раза менял арену, на которой выступал, а в некоторые моменты своей истории официально был «бездомным» клубом.

Достижения 
 Чемпион Уругвая (4): 1906, 1909, 1923 (ФУФ), 1931
 Победитель Лигильи (2): 1987, 2001

Известные игроки 
По данным официального сайта клуба

  Хорхе Вальтер Барриос
  Карлос Бастос
  Хуан Баутиста Бесуццо
  Рене «Тито» Борхес
  Обдулио Хасинто Варела
  Виктор Гуальяноне
  Хуан Хосе Карвидон
  Хосе Даниэль Карреньо
  Николас Конти
  Ариэль Красоуски
  Эктор Мальяно
  Хосе Мария Медина
  Агенор Мунис
  Мигель Анхель Ортис
  Франциско Очиусси
  Эдуардо Риканьи
  Каэтано Сапорити
  Артуро Сеоане
  Вальтер Соса
  Доминго Техера
  Хулио Тоха
  Роберто Фигероа
  Энцо Франческоли
  Оскар Челье
  Франсиско Фрионе
  Рауль Эсналь

Другие известные игроки
  Хосе Леандро Андраде
  Пабло Бенгоэчеа
  Марио Бергара
  Эдуардо Бономи
  Пабло Гарсия
  Мауро Каморанези
  Хорхе Андрес Мартинес
  Фернандо Муслера
  Соило Сальдомбиде
  Альфредо Сибеччи
  Андрес Скотти
  Оскар Табарес
  Себастьян Эгурен

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Русскоязычный сайт по уругвайскому футболу, история клуба

Футбольные клубы Уругвая
Футбольные клубы Монтевидео